Granö kan syfta på:

Personer
 Johannes Gabriel Granö, finländsk geograf, far till Olavi Granö 
 Olavi Granö, finländsk geograf, son till Johannes Gabriel Granö

Himlakroppar 
 1451 Granö, en asteroid

Platser i Sverige

 Granö, en tätort i Vindelns kommun, 
 Granö, Väddö, ett bostadsområde i Väddö distrikt i Norrtälje kommun, 
 Granö, Länna, en ö i Länna distrikt i Norrtälje kommun invid Furusundsleden, 
 Granö, Blidö, en ö i Blidö distrikt i Norrtälje kommun mellan Yxlan och Norra Ljusterö,

Platser i Finland

 Granö, Korpo, Åboland, 
 Granö, Pargas, Åboland, 
 Granö, Ingå, Nyland, 
 Granö, Helsingfors (), Nyland, 
 Granö, Sibbo, Nyland, 
 Granö, Lovisa, Nyland,

Platser i Åland 

 Granö (Jomala, Åland), 
 Granö (Järsö, Lemland, Åland), 
 Granö (Västeränga, Lemland, Åland), 
 Granö, Föglö, Åland, 

Robotskapade Finlandförgreningar